Il singolare  dello  Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Eduardo Schwank era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Éric Prodon ha battuto in finale Fernando Romboli 6–3, 4–6, 6–1.

Teste di serie

  Alejandro Falla (secondo turno)
  Horacio Zeballos (secondo turno)
  João Souza (quarti di finale)
  Albert Ramos-Viñolas (primo turno)

 Éric Prodon (campione)
 Federico Delbonis (secondo turno)
 Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)
 Diego Junqueira (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolivar Open Bucaramanga 2011
ATP Challenger Tour 2011